Alfred Fischer est un nom allemand notamment porté par :

  (1881–1950), architecte allemand ;
  (1919–2004), juge allemand du Tribunal administratif fédéral ;
 Alfred Fischer (1920-2017), géologue britannique ;
 Alfred Fischer (1858–1913), botaniste allemand ;
  (1907–1945), officier allemand de la Waffen-SS.

Voir aussi 
 , rugbyman des années 1940 et 1950.